Favrholm kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Favrholm (gård) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Frederiksborg Slotssogn, Hillerød Kommune
 Favrholm (bydel) – en bydel i Hillerød opkald efter gården.
 Favrholm (Tandslet Sogn) – en bebyggelse i Tandslet Sogn, Sønderborg Kommune